Церковь Обновления храма Воскресения (Церковь Воскресения Словущего, Воскресенский храм) — православный храм возле деревни Карпово Дмитровского района Московской области. Относится к Рогачёвскому благочинию Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви.

Освящена в честь праздника Обновления храма Воскресения Христова (Воскресения Словущего).

История 
Впервые Воскресенский погост при селе Дятлино упоминается в 1562 году: церковь Воскресения Христова на селе Дятелино, принадлежащего Богоявленскому монастырю и также церковь Воскресения Христова на погосте Дятелинской земли нa речке Дятлинке. Во время Великой Смуты были уничтожены обе церкви и село Дятелино.

5 мая 7191 (1683) года на восстановленном селе Дятелино (Воскресенском) строится новая церковь Рождества Христова.

В 1713 году в селе Воскресенском числится деревянная церковь Воскресения Христова, в 1715 году числится деревянная церковь Обновления храма Воскресения Христова. Здесь, видимо, имеются ввиду снова две церкви; церковь Обновления храма находится на погосте возле села Дятелино.

Далее деревянная Воскресенская церковь в селе Дятелино была разрушена и не восстанавливалась, Дятелино так полностью после польско-литовского нашествия не восстановилось. В дальнейшем, развитие получает соседняя деревня Карпово.

В 1743 году на погосте была заложена кирпичная церковь Обновления храма Воскресения на средства Богоявленского монастыря. Трапезная и колокольня относится к XIX веку. Приделы в честь священномученика Харлампия и Иоанна Богослова.

В Карповский церковный приход в 1751 и 1766 годах входили деревни: Дятлино, село Карпово, деревня Карпово, Дубровки и Пулиха. В селе Карпово располагаются лишь дома церковнослужителей. Вероятно, селом Карпово числится Воскресенский погост с церковью и домами церковнослужителей.

В 1938 году церковь была закрыта.

В 1997 году церковь была возвращена РПЦ, в 2002 году началось восстановление храма.

Архитектура 
Основное здание храма представляет собой восьмерик на четверике с 3-лопастным алтарём. Трапезная двухстолпная с двумя приделами; выполнена в русском стиле. Колокольня трёхъярусная с 8-гранной крышей.

Трапезная и колокольня были перестроены и расширены в 1880-х годах (архитектор А. П. Белоярцев).

Настоятели 
 Поп Иван (1562 г.)
 Священник Борис Фёдоров (1705 г.)
 Священник Илья Иванов (1715 г.)

Литература 
 Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 1 — М.: Стройиздат, 1999.

Примечания 

Карпово
Карпово